Lepiota brunnoincarnata és un bolet del gènere Lepiota. Es pot confondre fàcilment amb bolets comestibles com el fredolic, l'apagallums, els xampinyons, la gírgola de panical, els
cama-secs i en general amb qualsevol bolet de mida petita amb làmines. Es pot trobar fins i tot en medis urbans. Conté amatoxines i consumir-lo és potencialment letal. El seu consum ha estat documentat com perjudicial causant una intoxicació alimentària severa, similar a la causada per Amanita phalloides, cursa amb diarrea, vòmit, marejos, hipotèrmia, calfreds, gust metàl·lic, pèrdua parcial de l'oïda i la visió, símptomes que poden aparèixer entre les 9 i 14 hores després de la seva ingestió. La presència d'alfa amanitina en L. brunneoincarnata pot danyar severament el fetge cosa que pot desembocar en la mort per insuficiència hepàtica si no es rep un tractament mèdic adequat.

Referències 

Agaricàcies
Bolets verinosos